Atlantic City puede referirse a:

Geografía 
 Atlantic City, localidad estadounidense de Nueva Jersey.
 Atlantic City, localidad estadounidense de Wyoming.
 Atlantic City Expressway, autopista de peaje estadounidense.

Medios audiovisuales 
 Atlantic City Expressway, banda de rock estadounidense.
 «Atlantic City», canción del cantante estadounidense Bruce Springsteen.
 Atlantic City, película de 1944 de Ray McCarey.
 Atlantic City, película de 1980 de Louis Malle.